Notz ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Notz (* 1977), Schweizer Direktor des Cabaret Voltaire
 Anna von Notz (* 1984), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Börries von Notz (* 1973), deutscher Jurist und Kulturpolitiker
 Cedric Notz (* 1974), Schweizer-aserbaidschanischer Skirennläufer
 Dieter Notz (* 1955), deutscher Skilangläufer und -trainer
 Dirk Notz (* 1975), deutscher Klimawissenschaftler
 Eugen Notz (1857–1917), deutsch-österreichischer Zisterzienserabt
 Ferdinand von Notz (1870–1953), deutscher Offizier, Militär- und Regionalschriftsteller
 Florian Notz (* 1992), deutscher Skilangläufer
 Friedhelm von Notz (1935–2008), deutscher Jurist und Kulturpolitiker
 Gisela Notz (* 1942), deutsche Historikerin und Sozialwissenschaftlerin
 Heinrich Notz (1888–1951), deutscher Ingenieur
 Johannes Notz (1802–1862), Schweizer Porträtmaler
 Klaus-Josef Notz (1942–2013), deutscher Religionswissenschaftler und Soziologe
 Konstantin von Notz (* 1971), deutscher Jurist und Politiker
 Oskar Notz (1899–1932), deutscher Pilot
 Vera Notz-Umberg (* 1976), Schweizer Leichtathletin

Notz bezeichnet:

 Notz Metall, Schweizer Stahlunternehmen

Siehe auch:

 Nods